Смо́лян () — община в Болгарии. Входит в состав Смолянской области. Население составляет 46 875 человек (на 21.07.05 г.).

Кмет (мэр) общины Смолян — Николай Тодоров Мелемов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов 2011 года, прежде кметом была Дора Илиева Янкова (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Смолян

Общины Смолянской области